Ламанон (гори) — стародавній вулканічний масив у Західно-Сахалінських горах
 Ламанон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон